Ein Traumspiel steht für:

 Ein Traumspiel, Schauspiel von August Strindberg (1902)
 Ein Traumspiel (Oper), Oper von Aribert Reimann (1965)
 Ein Traumspiel (1959), deutscher Fernsehfilm von Wilhelm Semmelroth
 Ein Traumspiel (1963), Originaltitel Ett drömspel, schwedischer Fernsehfilm von Ingmar Bergman